Alcaldía Municipal puede referirse a:

 La Alcaldía Municipal de San Salvador, El Salvador.
 La Alcaldía Municipal de Santa Ana, El Salvador.
 La Alcaldía Municipal de San Miguel, El Salvador.